SP, Sp, sp eller sp. kan syfta på
 SP – en gymnasial utbildning i Sverige, se Samhällsvetenskapsprogrammet
 SP – en sammanfattande benämning för olika säljfrämjande åtgärder, se Sales promotion
 SP – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Somaliland 1934–1960, se Brittiska Somaliland
 SP (varumärke) – varumärke för Svenska Petroleum AB

Politiska partier

Norge 
 Sp – ett politiskt parti i Norge, se Senterpartiet

Sverige 
 SP – ett tidigare 1929–1945 svenskt politiskt parti, se Socialistiska partiet (1929)
 SP – en trotskistisk organisation bildad 1969, se Socialistiska partiet (Sverige)
 SP – ett politiskt parti i Sverige, registrerat för val till kommunfullmäktige i Stockholm och val till Stockholms läns landsting, se Stockholmspartiet

Schweiz 
 SP –  ett politiskt parti i Schweiz, se Socialdemokraterna (Schweiz)

Teknik och datorer 
 SP – internationellt ledande inom forskning, utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter och processer; tidigare Statens Provningsanstalt, se Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
 SP – omfattande korrigeringspaket för programfel i Microsoftprodukter, se Service Pack